На данный момент своими дипломатами в Черногории представлены 32 страны. Ещё 40 государств имеют нерезидентные посольства.

Список дипломатических миссий в Черногории

См. также 
 Дипломатические представительства и консульские учреждения Черногории

Ссылки 
 Страница Правительства Черногории (англ.)

Черногория
Дипломатические представительства по принимающим странам